Acacia giraffae pode referir-se a:

Acacia giraffae Hochst. ex A.Rich., um sinónimo de Vachellia seyal var. seyal (Delile) P.J.H.Hurter
Acacia giraffae Willd., um sinónimo de Vachellia erioloba (E.Mey.) P.J.H.Hurter